Hopfgarten ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hopfgarten im Brixental, Gemeinde im Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Hopfgarten in Defereggen, Gemeinde im Bezirk Lienz, Tirol

Ortsteile:
 Hopfgarten (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hopfgarten (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hopfgarten (Frohburg), Ortsteil der Gemeinde Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Hopfgarten (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hopfgarten (Grammetal), Ortsteil der Gemeinde Grammetal, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Hopfgarten (Großolbersdorf), Ortsteil der Gemeinde Großolbersdorf im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Hopfgarten (Schwalmtal), Ortsteil der Gemeinde Schwalmtal im Vogelsbergkreis, Hessen
 Hopfgarten (Wüstung) Wüstung bei Teichröda in Thüringen

 Hopfgarten (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hopfgarten (Gemeinde Weißkirchen in Steiermark), Ortsteil von Weißkirchen in Steiermark, Bezirk Murtal, Steiermark
 Hopfgarten (Gemeinde Wildalpen), Streusiedlung von Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark

Hopfgarten ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo von Hopfgarten (* 1808), deutscher Historien-, Genre- und Porträtmaler der Düsseldorfer Schule
 Emil Hopfgarten (1821–1856), deutscher Bildhauer
 August Ferdinand Hopfgarten (1807–1896), deutscher Porträt-, Genre- und Fresko-Maler
 Wilhelm Hopfgarten (1789–1860), Bronzegießer

Siehe auch:
 Hofgarten
 Hopfengarten
 Hopffgarten
 Hoppegarten